Podnoszenie ciężarów na XXVIII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Atenach rozgrywane były w dniach 14-22 sierpnia 2004 w Hali Olimpijskiej Nikea. Mężczyźni rywalizowali w ośmiu kategoriach wagowych, a kobiety w siedmiu. Tabelę medalową wygrali sztangiści z Chińskiej Republiki Ludowej, którzy sięgnęli po pięć złotych medali i trzy srebrne. W zawodach wzięło udział 246 sztangistów z 76 krajów. 

Trzech medalistów zostało zdyskwalifikowanych po wykryciu dopingu w ich organizmach: Rosjanin Oleg Pieriepieczonow (drugie miejsce w wadze średniej), Grek Leonidas Sambanis (trzecie miejsce w wadze piórkowej) i Węgier Zoltán Kovács (drugie miejsce w wadze ciężkiej).

Medaliści

Mężczyźni

Kobiety

Tabla medalowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Podnoszenie ciężarów na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2004